Bois D’Arc Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bois d’Arc Township (Arkansas)
 Bois D’Arc Township (Illinois)